Hulu Sungai Tengah ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Kalimantan Selatan. Stand 2021 leben hier circa 263.000 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Hulu Sungai Tengah ist Barabai.

Geographie 
Hulu Sungai Tengah liegt in der nördlichen Hälfte von Kalimantan Selatan im Binnenland. Es grenzt im Norden an die Regierungsbezirke Hulu Sungai Utara und Balangan. Im Osten grenzt es an den Kabupaten Kotabaru und im Süden an Hulu Sungai Selatan. Administrativ unterteilt sich Hulu Sungai Tengah in 11 Distrikte (Kecamatan) mit 169 Dörfern, davon 161 Desa und 8 Kelurahan.

Einwohner 
2021 lebten in Hulu Sungai Tengah 262.831 Menschen, 132.356 Männer und 130.475 Frauen. Die Bevölkerungsdichte beträgt 179 Personen pro Quadratkilometer. 97,5 Prozent der Einwohner sind Muslime, 1,9 Prozent Hindus und 0,4 % Christen (Protestanten und Katholiken).

Weblinks

Einzelnachweise 

Kabupaten in Kalimantan Selatan
Geographie (Borneo)